Chipmunk kan syfta på:

 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk – ett enmotorigt kanadensiskt primärt skolflygplan (1946)
 Östlig chipmunk – en art i släktet jordekorrar